Muuga kan syfta på följande platser:

Estland 

 Muuga, Harjumaa, en by i Viimsi kommun i landskapet Harjumaa, 
 Muuga, Lääne-Virumaa, en by i Laekvere kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar